Decollement steht für:

 Decollement (Geologie), tektonische Abscherungsfläche in der Geologie
 Décollement (Medizin), Abscherung der Haut von ihrer Unterlage infolge einer Verletzung